Мещеряково — название населённых пунктов:

Россия 
 Мещеряково — деревня в Буинском районе Татарстана.
 Мещеряково — село в Граховском районе Удмуртии.